Кочегуровка — название населённых пунктов:

Россия 
 Кочегуровка — хутор в Обоянском районе Курской области.
 Кочегуровка — деревня в Солнцевском районе Курской области.
 Кочегуровка — деревня в Добринском районе Липецкой области.